«Челя́бинск» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий во Второй лиге (группа 4). В 1992—1993 годах играл в зоне «Центр» Первой лиги. Команда играет на стадионе «Центральный».

История 

Под названием «Стрела» клуб был организован в 1977 году при Автоматно-механическом заводе (АМЗ). В 1977—1988 годах заводская команда выступала в первенстве Челябинской области, став чемпионом в 1980 году. Клуб пять раз играл в финале Кубка области, дважды став его обладателем (1986, 1987).

В 1988 году команда АМЗ приняла участие в первенстве РСФСР среди КФК в Уральской зоне. Заняв 2-е место, команда получила право в 1989 году участвовать в первенстве СССР во второй зоне второй лиги, где заняла 19-е место из 22-х команд. В 1990 году, уже под названием «Зенит», в 7-й зоне РСФСР второй лиги союзного первенства — 6-е место из 17 команд. В 1991 году заняв 6 место из 22-х команд, команда получила право выступать в первой лиге.

В 1992 году команда заняла 12-е место из 18 команд зоны «Центр» первой лиги — лучшее достижение в первенствах России. В следующем году, заняв 19-е место среди 20 команд, «Зенит» потерял профессиональный статус (выбыл из состава Профессиональная футбольная лига (Россия)|ПФЛ). Вновь в первенстве России клуб был заявлен в 1997 году в 5-й зоне третьей лиги. Заняв третье место, «Зенит» получил право в следующем году принимать участие в зоне «Урал» второго дивизиона, где и выступает на настоящий момент (с 2003 года — зона «Урал-Поволжье»/«Урал-Приволжье», нынешнее название турнира — Первенство ПФЛ, группа 4).

В 2009 году команда была переименована в ФК «Челябинск». Все расходы по финансированию команды взял на себя муниципалитет города.

В Кубке России 2009/2010 ФК «Челябинск» начав с 1/256 дошел до 1/8 финала обыграв при этом такие команды как «Тюмень», «Горняк» (Учалы), «Газовик», «КАМАЗ», «Крылья Советов». Беспроигрышную серию из 5 матчей прервала лишь «Мордовия».

После победы над «Крыльями Советов» объявил о своем уходе главный тренер Константин Галкин, и команду доверили его помощнику — Сергею Кузнецову, под чьим руководством в первенстве «Челябинск» занял 5-е место, до самого финиша претендуя на серебряные медали.

Сезон 2010 ФК «Челябинск» начал под руководством нового главного тренера Бориса Лаврова. На стадионе «Центральный» был постелен новый газон. В ходе турнира футболисты дважды победили завоевавший путёвку в первый дивизион «Газовик» из Оренбурга. На финише турнира до бронзовых медалей «Челябинску» не хватило двух очков.

Перед сезоном 2011/12 руководство клуба провело серьёзную селекционную работу. «Челябинск» возглавил опытный специалист Алексей Петрушин. Команда заметно усилилась, как своими воспитанниками (Владислав Кузнецов, Евгений Шушарин, Вячеслав Стешин), так и опытными футболистами.

В сезоне 2016/17 команда дошла до 1/16 финала Кубка России, где уступили клубу «Урал» (0:3). В первенстве «Челябинск» набрал 39 очков и занял третье место. Лучшим бомбардиром команды стал Марат Шайморданов (10 мячей). В сезонах 2017/18 и 2019/20 — второе место, 2020/21 — 3-е. Одержав 16 побед подряд в первенстве (8 на финише сезона 2020/21 и 8 — на старте сезона 2021/22), «Челябинск» обновил рекорд российских профессиональных лиг.

Прежние названия 
 1977—1989 — «Стрела»
 1990—1993 и 1995—2008 — «Зенит»
 1994 — «АМЗ-Зенит»
 2009— — «Челябинск»

Результаты выступлений

Чемпионаты

Кубок России 

Примечание.Учтены результаты матчей в основное время. В сезонах 1992/93 и 1994/95 учтены два технических поражения со счётом 0:3 (-:+), в сезоне 2020/21 — техническая победа (3:0).

Состав 

По состоянию на 2 декабря 2021 года.

См. также 
 «Локомотив» (Челябинск)
 «Авангард» (Челябинск)
 «Динамо» (Челябинск)
 «Спартак» (Нижний Новгород)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Челябинск»
 Профиль клуба на официальном сайте ФНЛ-2

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Челябинска
Футбол в Челябинске
Автономные некоммерческие организации РФ